Černčice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Černčice (Louny)
 Černčice (okres Náchod)